Работа може да се отнася до:

 Механична работа, концепция във физиката
 Труд
 Разговорно за работно място
 Разговорно за професия